Adolphe Édouard Dulac, sculpteur français de la seconde moitié du  siècle
 Alban Dulac, artiste-peintre français
 André Dulac (1907-1992), général de corps d'armée français ;
 Antoine Charles Dulac, artiste-peintre français du  siècle
 Catherine Dulac, biologiste française
 Charles Dulac, artiste-peintre français du  siècle
 Charles-Marie Dulac (1865-1898), artiste-peintre et lithographe français
 Christine Dulac (1952-), joueuse de basket-ball française.
 Edmond Dulac (1882-1953), illustrateur français, naturalisé britannique.
 Édouard Dulac, artiste-peintre français
 François Dulac (1834 -1901), Sénateur de Saône-et-Loire et Architecte.
 Germain Dulac, sociologue canadien.
 Germaine Dulac (1882-1942), cinéaste française et théoricienne du cinéma.
 Guillaume Dulac (1883-1929), artiste-peintre français
 G. B. Dulac, artiste-peintre français actif à Rome vers 1660
 Henri Dulac (1870-1955), mathématicien français.
 Jacqueline Dulac (1934-), chanteuse française.
 Jacques Dulac, artiste-peintre français
 Jean Dulac (1902-1968), peintre et sculpteur français.
 Jean-Baptiste Dulac (1822-1892), architecte et photographe français.
 Jean-Baptiste Clément Dulac (1805-1889), homme politique français.
 Jean-Louis Alléon-Dulac (1723-1788), naturaliste français.
  :
 Joseph Dulac (v.1706-1757), officier, écrivain militaire.
 Joseph Dulac (1827-1897), botaniste et archéologue français.
 Maurice Dulac (1939-), chanteur et auteur-compositeur français.
 Michel Du Lac, réalisateur français.
 Nicolas Dulac (1982-), coureur cycliste français. 
 Odette Dulac (1865-1939), chanteuse, diseuse, sculpteur, peintre et femme de lettres française
 Pierre Dulac, artiste-peintre français
 Pierre Charles Dulac, artiste-peintre français
 Sébastien Dulac (1802-1851), artiste-peintre français
 Simone Dulac, actrice française
Sophie Dulac, distributrice et productrice française de cinéma.

Autre 
 Dulac, une census-designated place située en Louisiane (États-Unis).

Références 

Homonymie de patronyme